

Geografia

 La Rosa – quartiere di Brindisi
 La Rosa – frazione di Terricciola, in provincia di Pisa

Persone 
Anna La Rosa – giornalista italiana
Bella La Rosa – modella venezuelana
Davide La Rosa – fumettista, scrittore e sceneggiatore italiano
Eugenio La Rosa – ex calciatore peruviano
Giacomo La Rosa – ex calciatore italiano
Guillermo La Rosa – ex calciatore peruviano
Juan Carlos La Rosa – calciatore peruviano
Leopoldo La Rosa – organista, compositore e direttore d'orchestra peruviano
Marina La Rosa – attrice teatrale e personaggio televisivo italiano
Massimo La Rosa – maestro di scherma, dirigente sportivo e arbitro italiano
Michele La Rosa – fisico e accademico italiano
Paolo La Rosa – ammiraglio italiano
Rita La Rosa – ex cestista italiana
Stefano La Rosa – atleta italiano
Ugo La Rosa – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano

Musica
La rosa – singolo di José Altafini del 1968
La rosa – singolo di Eva Robin's del 1994

Altro
 'Ndrina La Rosa – 'ndrina di Tropea

Pagine correlate 
De la Rosa
Francesco La Rosa (disambigua)